Французская монета десять франков типа Матье выпущена в мастерской Монетного двора Парижа по рисунку художника Жоржа Матье и представляет собой медно-никелевую монету весом 10 граммов и диаметром 26 мм.

Монет этого типа выпущено более 100 миллионов экземпляров, и они является наиболее распространенными. Их также часто подделывали.

Первоначально она была заменена на монету 10 франков 1986 года, разработанную Джоакином Хименесом, которая была быстро изъята из обращения, потому что она напоминала монету номиналом 1/2 франка (по диаметру и цвету). В 1988 году она заменена на биметаллическую монету в 10 франков".

Различия в дизайне гурта 
Дизайн гурта монеты существует в двух вариантах: А (текст читается с лицевой стороны) и B (текст читается с обратной стороны)

Таблица

Памятные монеты

Источники 
 René Houyez, Valeur des monnaies de France, Éditions Garcen
 Compagnie Générale de Bourse

Также 
 Французский франк

Монеты Франции
Номиналы во франках